Jean Conrath
Jean Geoffroy Conrath
Paul Conrath

Homonymie de patronyme